Skrót od:
 Polska Orkiestra Kameralna
 Polska Opera Królewska
 punkt obsługi klienta (także: biuro)

Zobacz też 
 Pok i Mok